Растворова — русская фамилия. Известные носители:

 Растворова, Валентина Ксенофонтовна (1933—2018) — советская фехтовальщица, олимпийская чемпионка.
 Растворова, Елена Леонидовна (1955—2000) — российский хоровой дирижёр, основатель (1991) и руководитель Московского Нового хора.
 Растворова, Ольга Григорьевна (1933—2010) — учёный-почвовед, публицист и поэт, почётный гражданин Сестрорецка.